Юрчук — фамилия.
 Юрчук, Валерий Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, вратарь.
 Юрчук, Лидия Андроновна (род. 1923) — украинский языковед, кандидат филологических наук с 1956.
 Юрчук, Михаил Иванович (в монашестве Митрофан; 1962—2021) — митрополит Луганский и Алчевский, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.
 Юрчук, Николай Иосифович (род. 1942) — белорусский математик.